Victor Goldschmidt può riferirsi ai seguenti omonimi:
Victor Moritz Goldschmidt, uno dei padri della moderna geochimica;
Victor Mordechai Goldschmidt, chimico e mineralogista.